L’événementiel peut faire référence :
 dans le commerce, à la communication événementielle
 en informatique, à la programmation événementielle